Эта статья — о письменности современного окинавского языка. О письменностях других рюкюских языков см. отдельную статью.

Окинавский язык, распространённый на Окинаве, в прошлом был государственным языком королевства Рюкю. Документы писали кандзи и хираганой, привезёнными из Японии. После аннексии Рюкю Японией рюкюские языки были объявлены диалектами литературного японского. Сегодня большинство окинавцев и японцев считает, что окинавский — это диалект японского, несмотря на то, что эти два языка взаимно непонимаемы.

Так как окинавский считается «диалектом», на нём редко пишут. Если же его записывают, то обычно «ad hoc», используя японскую письменность. У окинавского нет регулирующей организации и официальной орфографии, лишь предложенные учёными системы записи, не распространённые среди простых окинавцев. Для записи окинавского чаще всего используется хирагана, катакана и латинский алфавит.

Системы

Обычная 
Современная система, распространённая на Окинаве. Используется запись ad hoc.

Система Совета 
Система, разработанная Советом по распространению окинавского диалекта (沖縄方言普及協議会).

Система Рюкюского университета 
Разработана Окинавским языковым центром , филиалом Рюкюского университета. Этот метод учитывает только фонетику и использует только катакану. В таблице ниже используется хирагана, для облегчения чтения.

Новые окинавские буквы 
 разработаны  в работе  (ISBN 4-905784-19-0). Используется только хирагана. Катаканой записываются гайрайго.

Слоги и ёон 

 1: В начале слова
 2: Университетская система предписывает записывать [i], [u], [e], [o] соответственно ゐ, をぅ, え, を (ヰ, ヲゥ, エ, ヲ); а , , ,  — い, う, いぇ, お (イ, ウ, イェ, オ).

Го-ёон, огубленные слоги

Другие 

 3: хацуон (слогообразующий «н»)
 4: сокуон
 5: тёон (долгий гласный): долгота «о» часто записывается как в литературном японском (おう), а остальные — удвоением знака каны (うう для у:.)

Примечания 

Языки Японии
Японо-рюкюские языки
Письменности Восточной Азии